Voznice je název více míst
 Voznice, obec v okrese Příbram
 Voznice (Zduchovice), zaniklá osada u Zduchovic
 Voznice (hora), hora v Bosně a Hercegovině
 Hvozdnice (okres Hradec Králové), dřívější název vsi.